Sarre kan syfta på:

 Sarre (departement) – ett departement i Frankrike 1797–1814

Geografi

Frankrike 
1 Saar, vattendrag i Frankrike och Tyskland,

Italien 
2 Sarre, Aostadalen, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Storbritannien 
3 Sarre (ort), England, Kent, 
4 Sarre (parish), England, Kent, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar